Igl ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Igl (1920–2001), Schweizer Grafiker, Maler und Designer
 Gerhard Igl (* 1947), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Igl (1912–1945), deutscher römisch-katholischer Schneidergeselle und Märtyrer
 Karl Igl (* 1945), österreichischer Schrittmacher

IGL steht für
 Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische, Verein zur Pflege, Zucht und wissenschaftlichen Erforschung der Labyrinthfische
 Islamische Gemeinde Luzern, Dachverband der sunnitisch-islamischen Organisationen des Kantons Luzern
 IATA-Code des Militärflugplatzes Çiğli (Türkei)
 Zwei wissenschaftliche und politische "Institute für geschichtliche Landeskunde":
 Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, IgL
 Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz, IGL
 Industriegewerkschaft Luftverkehr e.V. (IGL)
 Innergemeinschaftliche Lieferung, ein Steuerbefreiungstatbestand des Umsatzsteuerrechts

IG-L steht für
 Immissionsschutzgesetz - Luft, zentrales Luftqualitäts-Schutzgesetz in Österreich
vgl. IG-L auf österreichischen Autobahnen und Autostraßen

Siehe auch:
 Igel (Begriffsklärung)
 Igls

IGL